Saint-Gingolph kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Gingolph, Haute-Savoie – kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Saint-Gingolph, Valais – kommun i kantonen Valais